Bernhard Daldrup ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Daldrup (Politiker, 1956) (* 1956),  deutscher Politiker (SPD), MdB
 Bernhard Daldrup (Politiker, 1961) (* 1961), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt